Петър (Ту̀ше) Димов (Динев) Ковачев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис в Гърция, в семейството на Тинка, дъщеря на кукушкия общественик Арап-Нако Станишев, и Димо Ковачев, наричан Скандалот заради буйния си нрав, проявяван и срещу турците. Брат е на Милка Ковачева, също революционерка.

Четник е на Христо Чернопеев и Яне Сандански.

Участник е в Илинденско-Преображенското въстание (1903), четник е в сборната кукушка чета на Кръстьо Асенов.

Преселва се в България, от 1916 година се установява в село Извор, близо до Бургас, като дребен предприемач, занимаващ се с превози с каруци. През 1919 година той и жена му Славка приемат в семейството си малкия син на сестра му Милка, Костадин (Диню) Романов (по-късно комунистически деец), с крехко здраве, а в 1927 година го осиновяват. Тогава неговото име се променя от Диню Димитров Романов на Диню Тушев Ковачев. Семейството се премества в Бургас в 1923 година. Жената на Туше, Славка Ковачева, се включва в дейността на Женското македонско културно-просветно и благотворително дружество в града. В 1930 година е избрана за съветничка, а на  29 януари 1933 година е избрана за председателка на дружеството. 

Туше Ковачев умира в 1942 година.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Кукуш
Починали в Бургас
Български имигранти от Македония в Бургас